Spedaletto (Pistoia) - plaats in de Italiaans provincie Pistoia
 Spedaletto (Siena) - plaats in de Italiaans provincie Siena
 Villa Spedaletto - villa in de Italiaans provincie Pisa
 Kasteel van Spedaletto - kasteel in Pienza in de Italiaans provincie Siena